Önnerfors ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Önnerfors (1925–2019), schwedischer klassischer und mittellateinischer Philologe
 Andreas Önnerfors (* 1971), schwedischer Historiker